Dębnica Kaszubska (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Słupski
 Dębnica Kaszubska (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente